Обо́зний коронний — посада, урядник Корони Королівства Польського та Речі Посполитої.

Обозні коронні 
 Обозний коронний (уряд дворський)
 Обозний великий коронний
 Обозний польний коронний